White Clay Creek ist eines der folgenden Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 White Clay Creek (Christina River)  im New Castle County, Delaware
 White Clay Creek (Missouri River)  im Atchison County, Kansas
 White Clay Creek (White River)  im Dawes County, Nebraska
 White Clay Creek (Oglala Lake/White River)  im Sheridan County, Nebraska und  im Oglala Lakota County, South Dakota
 White Clay Creek (Bad River)  im Jones County, South  Dakota